Stewartville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stewartville (Alabama)
 Stewartville (Kalifornien)
 Stewartville (Massachusetts)
 Stewartville (Minnesota)
 Stewartville (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Stewartsville